El largo reinado del emperador bizantino Basilio II (976-1025) vio guerras continuas tanto en el este (contra los árabes) como en el oeste (contra los búlgaros). Un verdadero soldado-emperador, Basilio dirigió en persona la mayoría de estas campañas, algo que se refleja en su epitafio. Su completa subyugación del Estado búlgaro le valió el epíteto de «Matador de Búlgaros» por generaciones posteriores. Inicialmente, iba a ser enterrado en el último sarcófago disponible en la rotonda de Constantino I en la Iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla. Sin embargo, Basilio luego le pidió a su hermano y sucesor Constantino VIII para ser enterrado en la iglesia de San Juan el Teólogo (es decir, el evangelista), en Hebdomon, un suburbio fuera de las murallas de Constantinopla que tradicionalmente sirvió como un importante campamento militar y plaza de armas. El epitafio de esta tumba celebraba las campañas y victorias de Basilio. El texto sobrevive en varias variantes, y su autoría y fecha no están claras. Está atribuido por un manuscrito del  a Miguel Psellos.

Texto y traducción

Referencias

Bibliografía 
 
 
 

Inscripciones griegas
Basilio II
Constantinopla